Кириче́нко — фамилия:

 
 
 Кириченко, Аркадий Петрович (Фримэн, род. 1956) — советский и российский джазовый музыкант.
 Кириченко, Вадим Никитович (1931—2000) — председатель Госкомстата СССР (1989—1991).
 Кириченко, Валерий Павлович (1947—2016) — советский и казахстанский хоккеист и тренер.
 
 Кириченко, Виктор Лукьянович (1935—1974) — советский певец.
 Кириченко, Виталий Николаевич (1945—2010) — украинский общественный деятель, генерал-майор милиции.
 Кириченко, Вячеслав Павлович (род. 1939) — советский футболист. Советский и молдавский тренер.
 
 
 Кириченко, Евгения Ивановна (1931—2021) — российский историк архитектуры, искусствовед.
 Кириченко, Евдокия Антоновна (1906 — ?) — Герой Социалистического Труда.
 
 
 Кириченко, Лука Романович (1895—1976) — Герой Социалистического Труда.
 Кириченко, Михаил Михайлович (1923—1994) — Герой Советского Союза.
 Кириченко, Надежда Петровна (род. 1955) — советская гребчиха-байдарочница.
 Кириченко, Никита Павлович (1914—1983) — советский учёный-педагог.
 
 Кириченко, Ольга Александровна (род. 1976) — советская и украинская пловчиха. 
 
 Кириченко, Раиса Афанасьевна (1943—2005) — украинская певица.
 Кириченко, Сергей Александрович (род. 1952) — украинский военачальник, генерал армии.
 Кириченко, Степан Андреевич (1911—1988) — советский живописец, график, художник монументально-декоративного искусства.
 Кириченко, Фёдор Григорьевич (1904—1988) — селекционер, академик ВАСХНИЛ, Герой Социалистического Труда.
 Кириченко, Эдуард Александрович (1925—2007) — советский учёный-химик.
 
 Кириченко, Яков Николаевич (1904—не позднее 1985) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.

См. также 
 Кириченков